Chartermaatschappij, een vliegmaatschappij die chartervluchten aanbiedt
Bloktrein
Handvest, een ander woord voor oorkonde, vaak gebruikt voor internationale verdragen waarin rechtsbeginselen worden vastgelegd (bijvoorbeeld het Handvest van de Verenigde Naties)
Oorkonde, de historische betekenis van het begrip
Charter (hedendaags), de hedendaagse betekenis van het begrip
Het bestek en vervolgens het type waarnaar een schip gebouwd wordt
Charterpartij
Chartermeester, hoger archiefambtenaar/archivaris aan een rijks- of gemeentearchief